Cantone di Talamanca – cantone della Costa Rica
Talamanca – comune spagnolo
 Alessandro Figà Talamanca – matematico